Vierkant bezeichnet
 allgemein ein viereckiges Objekt, häufig ein quadratisches Objekt
 Jörg Vierkant (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 umgangssprachlich für Vierkantschlüssel

Siehe auch: